Стронг Сити има више значења:
 Стронг Сити (Канзас)
 Стронг Сити (Оклахома)